Tierschutzkommission bezeichnet:
 Tierschutzkommission (Deutschland)
 Tierschutzkommission (Österreich)